Оса́нна (от  осаннá; ;  у́шано;  хоши́а-на — «спаси же!», «спасибо!») в христианстве — торжественное молитвенное восклицание, изначально являвшееся хвалебным возгласом.

Ветхий Завет 
Греческий перевод выражения «осанна» встречается в 117-м псалме: «ω κυριε, σωσον δή» («Господи, спаси же!»).

Иудеи восклицают его во время праздничной благодарственной молитвы Халель. В завершение осеннего праздника Суккот существует в порядке молитв этих дней молитва о дожде в земле Израиля — «Великое моление» (Хóшана рáба), входящая в сидур и произносимая в седьмой день праздника Суккот.

Новый Завет 
В Новом Завете слово «осанна» встречается при описании входа Господня в Иерусалим:
 «Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал: осанна Сыну Давидову! благословен Грядущий во имя Господне! осанна в вышних!» (Мф. 21:9)
 «И предшествовавшие и сопровождавшие восклицали: осанна! благословен Грядущий во имя Господне! благословенно грядущее во имя Господа царство отца нашего Давида! осанна в вышних!» (Мк. 11:9-10)
 «На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идёт в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и восклицали: осанна! благословен грядущий во имя Господне, Царь Израилев!» (Ин. 12:12-13)

Слово «осанна» включено в песнопение Санктус, которое входит в состав евхаристических молитв практически всех древних литургий, как западных, так и восточных. В частности в Русской церкви в песнопении «Милость мира», которое поют хором во время пресуществления Святых Даров на литургии верных «Свят, Свят, Свят, Господь Саваоф, исполнь небо и земля славы Твоея: осанна в вышних благословен грядый во имя Господне, осанна в вышних».

В вышних 
Выражение «в вышних» восходит к еврейскому выражению ( бероми́м), переводят как «в вышних», «в высо́тах», «на высо́тах», встречающемуся в Ветхом Завете (, , ; ). Это выражение, согласно исследователю и толкователю Библии А. П. Лопухину, означает, что возглас обращён к Богу, живущему в вышних, в отличие от самого возгласа «осанна», который являлся чем-то вроде приветствия. Таким образом, «осанна в вышних» — это просьба о спасении, адресованная Господу.

Апокрифы 
В Дидахе слово «осанна» использовано в молитве из 3 благословений после еды хлебных лепёшек с вином перед призывом просить прощения у того, кого обидели и примирения и последующего Причастия «Да придёт благодать и да прейдёт мир сей. Осанна Богу Давидову! Если кто свят, да приступает, если кто нет, пусть покается. Маранафа. Аминь» (Дидахе 10).

В разговорной речи 
В переносном смысле выражение «петь осанну» указывает на чрезмерное, преувеличенное восхваление кого-либо, иногда является намёком на переходящие рамки приличия подхалимство, заискивание.

См. также 
 Ана адонай

Литература 
 
 
 
 
 
 
 Библейский словарь В. П. Вихлянцева.
 Богослужение православной церкви (репринтное издание 1912 года). М.: Даръ, 2005.

Примечания 

Молитвы
Христианские молитвы
Православные песнопения
Слова и фразы на иврите
Православные молитвы
Арамейские слова и выражения